Grimm kan avse

Personer

Alfabetiskt ordnade

 Alexander Grimm (född 1986), tysk kanotist
 Friedrich Melchior von Grimm (1723–1807)), tysk.fransk diplomat och författare
 Herman Grimm (1828–1901)), tysk konsthistoriker och författare
 Jacob Grimm (1785–1863), tysk språk- och litteraturforskare
 Ludwig Emil Grimm (1790–1863), tysk konstnär
 Michael Grimm (född 1970), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för New York
 Philipp Grimm (1909–1984), tysk SS-man
 Robert Grimm (1881–1958), schweiisk politiker, socialist
 Wilhelm Grimm  (1786–1859), tysk språk- och litteraturforskare

Äldre framställning
Språkforskarna och sagosamlarna Jacob och Wilhelm Grimm, se bröderna Grimm
den äldre brodern, se Jacob Grimm
den yngre brodern, se Wilhelm Grimm
dennes son, tysk författare och konsthistoriker, se Herman Grimm
Jacobs och Wilhelms yngre bror, tysk konstnär, se Ludwig Emil Grimm
en schweizisk socialistisk politiker, se Robert Grimm
en tysk författare och diplomat, se Friedrich Melchior von Grimm
en tysk krigsförbrytare, se Philipp Grimm

Övrigt
en amerikansk TV-serie, se Grimm (TV-serie)
en amerikansk långfilm, se Bröderna Grimm (film)

Tyska efternamn